Малиново може бити:

 Малиново (Сењец), насељено мјесто у округу Сењец, Братиславски крај, Словачка Република
 Малиново (Ловеч), насељено мјесто у општини Ловеч, Ловечка област, Република Бугарска
 Малиново (Севлијево), насељено мјесто у општини Севлијево, Габровска област, Република Бугарска